Houdini () — пятый студийный альбом американской рок-группы Melvins, выпущенный 21 сентября 1993 года на лейбле Atlantic Records. Это дебют группы на мейджор-лейбле.

Об альбоме 

Альбом содержит кавер на песню «Goin' Blind» группы Kiss. Песни «Hooch», «Lizzy» и «Honey Bucket» были изданы в качестве синглов. «Night Goat» — частично перезаписанная песня, которая как сингл была издана ранее, в 1992 году. Курт Кобейн был сопродюсером группы на 6 треках, а также исполнил гитарную партию в песне «Sky Pup» и барабанную — в «Spread Eagle Beagle». В издании журнала Kerrang! от 2008 года Базз Осборн вспоминал:

Houdini был первым альбомом, который мы записали для Atlantic Records и, безусловно, самым продаваемым, хоть и не настолько, чтоб я смог позволить себе новый Rolls или что-то в этом роде! Это связано с наплывом поклонников группы Nirvana, и я уверен, что если бы не это, к нам не было бы интереса со стороны мейджора вообще. Мы хотели сделать пластинку, которая не оттолкнула бы наших поклонников, и в то же время хотели сделать то, что хотели. Мы также понимали, что у нас не будет платинового альбома в скором будущем, понимаете? Мы проводили кучу сессий с Куртом Кобейном [продюсирование], но дело дошло до того, что он стал настолько неуправляем, что нам пришлось уволить его и пойти своей дорогой, что очень печально, потому что это было бы забавно, на мой взгляд. Очевидно, это могло бы произойти, но у меня не сохранились добрые воспоминания — это была абсолютная трагедия. Тем не менее, многим людям нравится этот альбом — он не самый мой любимый, но многие песни на нём мне нравятся.

Несмотря на то, что Лори Блэк была указана в буклете альбома в качестве басиста группы, она вообще не играла на альбоме. Осборн говорит: «Этот альбом делали, в основном, я и Дейл Кровер. Либо я играл на басу, либо он, независимо от того, что указано …»

В 2005 году альбом в полном объеме был исполнен вживую в рамках концертов «Don’t Look Back», организуемых промоутерами фестиваля «All Tomorrow’s Parties». Похожие выступления с сет-листом альбома произошли в течение следующих нескольких лет, например, на фестивале «Primavera Sound» в 2007 году и в турне 2009 года в честь 25-летия группы. Специально записанное живое исполнение альбома было выпущено как концертный альбом A Live History of Gluttony and Lust (2006).

На обложке изображен двухголовый щенок (автор :en:Frank Kozik).

Видеоклипы 
В 1993 году были опубликованы клипы на песни «Hooch», «Lizzy» и «Honey Bucket».

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Buzz Osborne — Guitars, Vocals
 Dale Crover — Drums, Vocals
 Lori «Lorax» Black — Bass

Приглашённые музыканты 
 Kurt Cobain (R.I.P. 1994) — Guitars (track 8), Percussion (tracks 1, 13)
 Billy Anderson — Bass (tracks 6, 10)
 Bill Bartell — Bass (track 4), Guitars (lead) (track 4)
 Al Smith — Percussion (additional) (track 13)
 Mike Supple — Percussion (additional) (track 13)

Прочие 
 Kurt Cobain (R.I.P. 1994) — Producer (tracks 1, 7, 8, 9, 12, 13)
 Billy Anderson — Engineering, Mixing
 Wolf Kesseler — Second engineer
 Joe Marquez — Second engineer
 GGGarth Richardson — Mixing
 Jonathan Burnside — Engineer
 Lou Oribin — Engineer
 Tom Doty — Second engineer
 Barrett Jones — Engineer
 Frank Kozik — Art Direction, Illustration
 Valerie Wagner — Art Direction, Design
 Stephen Marcussen — Mastering

Примечания 

Альбомы Melvins
Альбомы сладж-метала
Альбомы дум-метала
Гранж-альбомы